Агрегат или аггрегат ( — соединённый, собранный) — нечто составное, совокупность элементов, образующих систему или её часть.

 Агрегат (в технике)
 Агрегат минеральный

Экономика:
 Агрегат () — в экономике означает, как правило, продукт укрупнения информации. Такие общеэкономические показатели, как совокупный общественный продукт, конечный продукт, национальный доход, тоже называют агрегатами.
 Агрегат денежный

Теория информационных процессов:
 Агрегат — математическая модель с высокой степенью обобщенности. Он характеризует процессы и включает в себя множество величин системы.

См. также 
 Агрегатор
 Агрегатное состояние
 Эгрегор
  — семейство немецких ракет, одной из самых известных стало «оружие возмездия» Фау-2 (нем. А-4 — Aggregat-4, агрегат)

Примечания

Ссылки